AZF (terroristische groepering), een Franse terroristische groepering
AZF (chemische fabriek), een chemische fabriek in Toulouse (Frankrijk), met name bekend van een catastrofale explosie op 21 september 2001, de AZF-ramp